Ultraviolence (или Ultra-Violence) — в переводе с английского — ультранасилие: 
 Термин, использованный Энтони Бёрджессом в романе «Заводной апельсин» и в одноимённом фильме Стэнли Кубрика.

Музыка 
  — британская индастриал/техно группа во главе с Джонни Вайлентом.

Альбомы 
 Ultraviolence — третий студийный альбом американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей.
 The Ultra-Violence — дебютный студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel.

Песни 
 «Ultraviolence» — сингл американской певицы Ланы Дель Рей с одноимённого альбома, выпущенный в 2014 году. 
 «Ultraviolence» — песня американской группы  с их альбома Rather Be Hated Than Ignored (1998). 
 «Ultraviolence» — песня британской рок-группы New Order с их альбома Power, Corruption & Lies (1983).
 «Ultraviolence/Screaming» — попурри из песен американской хардкор-панк-группы  с их альбома  (1983).
 «Ultraviolence» — песня американской группы HeartsRevolution, выпущенная в 2008 году.
 «The Ultraviolence» — песня американского гитариста Джо Стампа с его альбома  (1993).

Другое 
 Ultraviolence — хардкорный стиль по вольной борьбе в Combat Zone Wrestling.
 Ultra-Violence — режим сложности в DOOM и DOOM II.

См. также 
 Заводной апельсин
 Заводной апельсин (фильм)